Luci Eli Sejà, prefecte pretorià i favorit de Tiberi
 Luci Sejà, pretor el 32